Metalurg Skopje steht für:

 FK Metalurg Skopje, Fußballverein in Nordmazedonien
 HC Metalurg Skopje, Handballverein in Nordmazedonien